Cochapeti bezeichnet mehrere Orte in Peru:

Cochapeti (Huarmey), Ort im Distrikt Cochapeti in der Provinz Huarmey (Region Ancash)
Cochapeti (Santa), Ort im Distrikt Caceres del Perú in der Provinz Santa (Region Ancash)